Anisocerasites guttulatus är en ringmaskart som beskrevs av Taugourdeau 1971. Anisocerasites guttulatus ingår i släktet Anisocerasites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
guttulatus